Токаревский, Вячеслав Константинович (1882—1929) — советский военачальник, начальник штаба НРА ДВР.
 Токаревский, Константин Михайлович (1857—1904) — кораблестроитель, старший помощник судостроителя, полковник Корпуса корабельных инженеров, главный строитель крейсера «Аврора».

См. также 
 Токаревский сельский совет
 Токарёвский сельсовет (значения)